Канчала́н:

 Канчалан (село) — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
 Канчалан (река) — река на Чукотке.